Ташенберг ():
 Дворец Ташенберг в центре Дрездена